89-й выпуск  Чемпионата Цюриха — шоссейной однодневной велогонки по дорогам швейцарского кантона Цюрих. Гонка состоялась 22 августа 2004 года в рамках Мирового шоссейного кубка UCI 2004. Победу одержал испанский велогонщик Хуан Антонио Флеча.

Участники

Результаты

Ссылки 
 Чемпионат Цюриха 2004 на FirstCycling
 
 
  

2004 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 2004 году
Август 2004 года